Cabana del Moro signifie « Cabane du Maure » en catalan. Ce nom désigne :

 Cabana del Moro (Llauro), dolmen situé à Llauro, département français des Pyrénées-Orientales
 Cabana del Moro (La Roca del Vallès), dolmen situé à la Roca del Vallès, dans le Vallès Oriental (Catalogne, Espagne).
 Cabana del Moro (Senterada), dolmen situé à Senterada, dans le Pallars Jussà, en Catalogne.

Voir aussi
 
 , signifiant « Grotte de l'Arabe » et désignant également des dolmens.